Provincia de Jaén puede referirse a dos circunscripciones territoriales:

 Provincia de Jaén (España), en la comunidad autónoma de Andalucía, España.
 Provincia de Jaén (Perú), en el departamento de Cajamarca, Perú.